

Geografia
 Antartide
 Isola di Dundee – isola dell'Arcipelago di Joinville

 Regno Unito
 Dundee – città della Scozia

 Stati Uniti d'America
 Dundee – città della Contea di Polk, Florida
 Dundee – città della Contea di Delaware, Iowa
 Dundee – villaggio della Contea di Monroe, Michigan
 Dundee – città della Contea di Nobles, Minnesota
 Dundee – villaggio della Contea di Yates, New York
 Dundee – città della Contea di Yamhill, Oregon

 Sudafrica
 Dundee – capoluogo della Municipalità distrettuale di Umzinyathi

Persone 
 Angelo Dundee – pugile statunitense
 Bill Dundee – wrestler statunitense
 Joe Dundee – pugile statunitense
 Johnny Dundee – pugile statunitense
 Sean Dundee – calciatore sudafricano
 Vince Dundee – pugile statunitense

Sport 
 Dundee Football Club – società calcistica scozzese
 Dundee United Football Club – società calcistica scozzese